Думонт ():
 
 Думонт — город в округе Траверс, штат Миннесота, США.
 Думонт — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Сантус-Думонт — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Франсиску-Думонт — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.

См также :
  () — фамилия французского происхождения.